Los Algarrobos peut désigner :

 Los Algarrobos, corregimiento situé dans le district de Dolega, province de Chiriquí, au Panama ;
 Los Algarrobos, corregimiento situé dans le district de Santiago, Veraguas, au Panama.